BCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Boca Raton (Florida), Stati Uniti
 BCT – Biblioteca comunale di Terni
 BCT – Festival del Cinema e della Televisione di Benevento
 BCT – Bad Compilation Tapes